Mysterium fidei je lahko:

 Mysterium fidei (fraza)
 Mysterium fidei (papeška okrožnica)